16-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 4 апреля по 17 октября 1954 года. Победителем турнира стало московское «Динамо» (шестой чемпионский титул).

В группу сильнейших команд 16-го чемпионата СССР по футболу была включена возрождённая команда ЦДСА. От прежнего состава армейцев осталось немного игроков: защитники Анатолий Барашкин и Юрий Нырков, полузащитник Александр Петров, а также нападающий Владимир Дёмин. Прекратило существование ленинградское «Динамо». Место этой команды в группе сильнейших, заняли созданные на ее основе «Трудовые резервы». Выбывший вильнюсский «Спартак» заменили «Спартак» из Минска и горьковское «Торпедо». Куйбышевской команде «Зенит» вернули название «Крылья Советов».

С самого начала чемпионата лидерство захватило московское «Динамо», усилившееся в нападении Геннадием Бондаренко и Алекпером Мамедовым. Во вратарской линии команды прогрессировал Лев Яшин. На старте столичное «Динамо» обыграло одноклубников из Тбилиси, московский «Спартак», столичное «Торпедо», ленинградский «Зенит». После первого круга динамовцы занимали первое место с 18 очками, забив 13 мячей и пропустив 3. На старте второго круга московское «Динамо», уступив одноклубникам из Киева и «Трудовым резервам», временно утратило лидерство.

В концовке сезона столичное «Динамо» и московский «Спартак» разделяло всего одно очко. В решающем матче бело-голубые победили благодаря голу, который за три минуты до конца игры забил Владимир Рыжкин. После чего отрыв «Динамо» увеличился до трех очков, а в последнем туре до четырех. Второе место по итогам чемпионата досталось московским спартаковцам, третье — их одноклубникам из Минска, в составе которых были особенно заметны вратарь Алексей Хомич и нападающий Иван Мозер.

Итоговая таблица 

Лучший бомбардир — Анатолий Ильин («Спартак» (М)), Владимир Ильин («Динамо» (М)), Антонин Сочнев («Трудовые резервы») — по 11 голов в 24 матчах.

Чемпионская гонка

Матчи

Примечания

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1954
1954